Тунарі () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Тунарі () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Тунарі.
 Тунарі () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бездяд.
 Тунарі () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Ботороага.